Ефремовская — название населённых пунктов:

Россия 
 Ефремовская — деревня в Котласском районе Архангельской области.
 Ефремовская — деревня в Кирилловском районе Вологодской области.
 Ефремовская — деревня в Егорьевском районе Московской области.
 Ефремовская — слобода в Болховском районе Орловской области.
 Ефремовская — станция Приднепровской железной дороги.